Александр Ливен:
 Ливен, Александр Александрович (1860—1914) — вице-адмирал
 Ливен, Александр Карлович (1801—1880) — сенатор, таганрогский градоначальник, генерал от инфантерии.